ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola, Budapest VIII. kerülete (Trefort utca)
Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Technikum, Budapest XIX. kerülete (gyakran tévesen gimnáziumnak is hívják, 1990-ig Latinca Sándor Gép- és Villamosipari Szakközépiskola)